

Оґожелець — село в гміні Каменна Ґура Каменноґурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Оґожелець — село в гміні Ґрембоцице Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства